Riddle Box — третий студийный альбом американской хип-хоп группы Insane Clown Posse, выпущенный 10 октября 1995 года, на Psychopathic Records и Battery Records, который является дочерним лейблом Jive Records. Альбом был записан в 1994—1995 гг. Альбом является третьей джокер-картой из саги «Dark Carnival».

Об альбоме 
Riddle Box — первый альбом Insane Clown Posse, в котором группа работала с вокалистом и гитаристом Rich Murrell, который будет работать с группой в большей части своей карьеры. Диск был выпущен в четырёх различных вариантах. В 2008 году Riddle Box был переиздан на виниле, двойном формате LP и стал золотым.

Список композиций

Позиция в чартах и сертификация

Чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы Insane Clown Posse
Альбомы Psychopathic Records